Меса де Флорес има више значења:

 Меса де Флорес (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса де Флорес (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику